Nazione Osage – tribù di nativi americani
 Osage Tribe – gruppo musicale italiano di rock progressivo
 Stati Uniti d'America
 Osage – città della Contea di Mitchell, Iowa
 Osage – città della Contea di Osage, Oklahoma
 Osage – census-designated place della Contea di Weston, Wyoming
 Osage – fiume, affluente del Missouri
 Osage Hills – colline dell'Oklahoma